El término Estación de Burgos puede estar refiriéndose a:

 la estación de Burgos Rosa Manzano, antes Burgos Rosa de Lima, es  la principal estación ferroviaria de la ciudad de Burgos;
 la estación de Burgos-Villafría, estación de mercancías;
 la estación de Burgos-San Zoles, antigua estación de ferrocarril;
 la estación de Burgos-Avenida, antigua estación de ferrocarril;